Hånuten kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Shark Peak, Antarktis, 
 Hånuten, Antarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar